Giuseppe Gaudenzio Mazzola – pittore
 Giuseppe Mazzola – carabiniere vittima dell'assalto alla sede del Movimento Sociale Italiano di Padova